Frempong ist der Familienname folgender Personen:

 James Frempong (* 1989), schwedischer Profi-Footballer 
 Joy Frempong (* 1978), schweizerisch-ghanaische Sängerin und Elektronik-Musikerin
 Kwaku Ohene-Frempong (1946–2022), ghanaischer Hürdenläufer und Pädiater

Siehe auch:
 Frimpong